Jaime de Jérica es referente a: 

 Jaime I de Jérica, I barón de Jérica.
 Jaime II de Jérica, II barón de Jérica.
 Jaime III de Jérica, III barón de Jérica.